Tangara (geslacht), een geslacht van zangvogels
Tangará (doorverwijspagina), diverse plaatsen in Brazilië